W sezonie 2018/19  występowało w Priemjer-Lidze oraz w Pucharze Rosji.

Skład

Mecze

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze. .

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Strona nieoficjalna 

2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach